Serie A 2004 – torneo di calcio ecuadoriano
 Serie A 2004 – torneo di pallapugno